Rosa 'Général Jacqueminot' — сорт роз, относится к классам Гибриды розы ремонтантной.

В 1880 году 'Triomphe d'Amiens', 'La Brillante', 'Richard Smith', 'Mrs. Cleveland' считались синонимами 'Général Jacqueminot'. В настоящее время они рассматриваются, как похожие, но самостоятельные сорта. 

Сорт назван в честь одного из ветеранов наполеоновских войн. Согласно легенде, один из любимых офицеров Наполеона застал свою дочь в объятиях молодого офицера и ударив, убил его. Девушка, оказавшаяся свидетельницей смерти возлюбленного, скончалась от разрыва сердца. Через некоторое время, около увитой розами беседки, где любили сидеть влюблённые, выросла новая роза с красными цветками.

Согласно другому источнику сорт назван в честь французского генерала начала XIX века и основателя известной пивоварни в Париже как минимум до 1938 года. После смерти садовника Русселя () работавшего в Мёдоне, под Парижем, все посевы достались садовнику Русселе (), который через некоторое время обнаружил и размножил удачный сеянец.

В 1904 году увидели свет первые духи знаменитого впоследствии французского парфюмера Франсуа Коти — Rose Jacqueminot (Роза Жакмино). Успех пришёл к мастеру, когда он разбил флакон на полу в бутике, отказавшему ему в продаже. Почувствовав чудесный запах, исходящий от пола, посетители стали немедленно требовать этот парфюм. Rose Jacqueminot добилась популярности в одно мгновение! В скором времени женщины поклонялись только Коти и никому другому, он стал дамским парфюмером. Все, что делал Франсуа Коти, немедленно признавалось эталоном изысканности и хорошего французского вкуса. 

'Général Jacqueminot' был одним из самых популярных сортов роз в частных садах Серебряного века. Этому сорту посвящено известное стихотворение Ф. К. Сологуба написанное в 1913 году:

Мерцает запах розы Жакмино, 
Который любит Михаил Кузмин. 
Огнём углей приветен мой камин. 
Благоухает роза Жакмино. 
В углах уютных тихо и темно. 
На россыпь роз ковра пролит кармин. 
Как томен запах розы Жакмино, 
Который любит Михаил Кузмин!

Этот сорт является одним из предков множества современных сортов и до сегодняшних дней встречается в садах любителей старинных роз.

Биологическое описание 

Тетраплоид.

Побеги длиной 100—215 см. Ширина куста до 180 см. О количестве шипов различные источники дают противоречивую информацию.

Листья тёмно-зелёные.

Цветки махровые, шаровидные, поникающие, красно-розовые, обладают сильным ароматом. Диаметр до 8—10 см.

Лепестков 24—30.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

В агрокультуре 
Цветение непрерывное.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b до более тёплых.

Сорт подвержен заболеваниям мучнистой росой и ржавчиной.

При посадке в полутени цветки имеют более красивый цвет.

Болезни и вредители

Примечания 

General Jacqueminot